Bart Jacobs (wetenschapper) (1963), Nederlands wiskundige, filosoof en informaticus.
 Bart Jacobs (musicus) (1976), Belgisch organist, klavecimbelspeler en componist.
 Bart Jacobs (voetballer) (1981), Belgisch voetballer